Autobiography může být:

 Autobiography (album, Nat Adderley) – album hudebníka Nata Adderleyho (1964)
 Autobiography (album, Abdullah Ibrahim) – album hudebníka Abdullaha Ibrahima (1978)
 Autobiography (album, Ashlee Simpson) – album zpěvačky Ashlee Simpson (2004)